Дми́трий Пру́дников:
 Прудников, Дмитрий Сергеевич (род. 1988) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Прудников, Дмитрий Тихонович (1921—1943) — военный лётчик, гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.